Алексе́й Влади́мирович Глу́хов (5 апреля 1984, Воскресенск) — российский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник воскресенского «Химика», тренер Сергей Гусев. Начал профессиональную карьеру в 2001 году в «Химике». В 2002 году на драфте НХЛ был выбран в 9 раунде под общим 286 номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2004 году подписал контракт с клубом Высшей лиги электростальским «Кристаллом». В середине сезона отправился в Северную Америку, где провёл остаток сезона, выступая в низших лигах.

В 2005 году Глухов вернулся в Россию, заключив соглашение с мытищинским «Химиком». С 2006 по 2008 год выступал в составе череповецкой «Северстали». С 2008 года игрок мытищинского «Атланта», в составе которого в 2011 году стал финалистом Кубка Гагарина.

5 мая 2012 года стало известно, что Глухов перешёл в уфимский «Салават Юлаев», контракт был рассчитан до мая 2015 года.

В 2015 году перебрался на два года в омский «Авангард». 3 ноября 2016 года клуб разорвал контракт, и Глухов подписал соглашение с «Сибирью».

За неделю до предсезонных сборов в 2017 году, «Сибирь» разорвала контракт.

В сборной 
В составе сборной России принимал участие в Шведском этапе Еврохоккейтура в сезоне 2010/11.

Достижения 
 Финалист Кубка Гагарина 2011.

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Виктория Салмон Кингз»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой